ndebele o amaNdebele – popolazione dell'Africa meridionale (Zimbabwe e Sudafrica)
 ndebele del sud: lingua appartenente al sottogruppo delle lingue sotho-tswana
 ndebele del nord: lingua appartenente al sottogruppo delle lingue nguni